

Persone
 Paride Rombi (1921-1997) – scrittore e magistrato italiano
 Philippe Rombi (1968) – compositore francese

Altro
 Rombi – poligoni di quattro lati, tutti della stessa lunghezza